Onguéné ist der Familienname folgender Personen:
 Gabrielle Onguéné (* 1989), kamerunische Fußballspielerin
 Jean Manga-Onguéné (* 1946), kamerunischer Fußballspieler
 Jérôme Onguéné (* 1997), kamerunisch-französischer Fußballspieler